Android 13 — тринадцятий великий випуск мобільної операційної системи Android, розроблена Google. Загальний реліз відбувся 15 серпня 2022 року.

Історія 

Android 13 (внутрішнє кодове ім'я Tiramisu) був анонсований в блозі Android, опублікованому 10 лютого 2022 року, і одразу ж було випущено перший Developer Preview для серії Google Pixel (від Pixel 4 до Pixel 6, припиняючи підтримку Pixel 3 та Pixel 3a). Він був випущений приблизно через 4 місяці після стабільної версії Android 12. Пізніше з’явився  Developer Preview 2, який вийшов в березні. Beta 1 була випущена 26 квітня 2022 року. Google випустила Beta 2 під час Google I/O 11 травня 2022 року. Ще дві бета-версії були заплановані до випуску в червні та липні. Стабільність платформи була досягнута в червні з Beta 3. Остаточний версію Android 13 випустили 15 серпня, коли оновлення стало доступним для телефонів Pixel і передано в Android Open Source Project.

Платформа 
Оновлений ART Android 13 має нове збирання сміття (; GC), який видаляє системний виклик userfaultfd Linux. Це зменшує навантаження на пам’ять, розмір скомпільованого коду, сміття і запобігає ризику закриття програм через брак пам’яті під час GC. Інші зміни також покращують запуск додатків, зменшують затримку та покращують продуктивність. Через проєкт Mainline також буде оновлено ART Android 12.

Див. також 

 Android
 Список версій Android

Примітки

Посилання 
 

Програмне забезпечення 2022
Android